Die Liste der Stolpersteine in Stuttgart führt die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine in der Stadt Stuttgart auf.

Stolpersteine in Stuttgart 
Zusammengefasste Adressen zeigen an, dass mehrere Stolpersteine an einem Ort verlegt wurden. Die Tabelle ist teilweise sortierbar; die Spalte Person, Inschrift kann nach dem Namen der Person alphabetisch sortiert werden.

Literatur

Weblinks 

 Website der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen
 Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Einzelnachweise 

!
Stolpersteine
Wikipedia:Liste